O Campeonato Colombiano de Futebol de 2018 - Finalización , oficialmente "Liga Águila II - 70 años de la creación del Fútbol Profesional Colombiano" por motivos de patrocínio, (organizado pela Divisão Maior do Futebol Colombiano) foi a 88º edição do campeonato do futebol de Colômbia. Os clubes jogavam partidas de ida todos contra todos. Os oito melhores se classificavam para quartas de final. O campeão do Finalización era classificado para a Copa Libertadores da América de 2019, juntamente com o campeão do Apertura e o melhor colocado na soma dos dois torneios. Os quatro melhores na soma do Apertura e Finalización que não foram classificados para a Libertadores vão para a Copa Sul-Americana de 2019.

Participantes

Campeão

Campeonato Colombiano de Futebol
Desporto na Colômbia em 2018